Salah Eddine Bitar (1912-1980), homme politique syrien ;
 Sergio Bitar (né en 1940), homme politique chilien ;
 Tarek Bitar (né en 1974), juge libanais.